Rogalin peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Rogalin, un village du powiat de Radziejów 
 Rogalin, un village du powiat de Sępólno 
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Rogalin, un village 
dans la voïvodie de Lublin
 Rogalin, un village